La Route nationale 87 est un nom utilisé pour plusieurs routes :
 Route nationale 87 en Belgique
 Route nationale 87 en Estonie
 Route nationale 87 en France métropolitaine

Voir aussi